«Залог семейного счастья» () — телевизионная драма 2001 года режиссёра Мегги Гринволд.

Сюжет 
Фильм основан на реальных событиях. Жанин и Сэнди — семейная пара. Они решили завести ребёнка. С помощью искусственного осеменения Сэнди забеременела и родила Хизер. Но семейное счастье было недолгим. У Сэнди обнаружили системную волчанку. Через несколько лет, в течение которых Жанин поддерживала партнёршу, Сэнди умирает. Родители Сэнди после смерти дочери хотят взять Хизер под свою опеку. С помощью адвоката, Тедди Харрисон, Жанин удаётся отстоять права на ребёнка. Одним из решающих факторов стала видеозапись Сэнди, на которой она признаётся в любви к Жанин и Хизер и желает, чтобы они всегда оставались семьёй.

Актёрский состав

Награды 
Фильм получил следующие награды:

Примечания

Ссылки 
  
 

 
 
 
 
 

Телефильмы 2001 года
Телефильмы по алфавиту
Телефильмы США
Фильмы-драмы США
Фильмы на лесбийскую тематику
Фильмы Мэгги Гринволд
Фильмы США 2001 года
Фильмы TriStar Television